

Codici 
 MJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Majma (Arabia Saudita)

Religione 
 M.J.H. – Missionarie di Gesù Ostia